Mirco Della Vecchia – artigiano e cuoco italiano
 Pietro Della Vecchia – pittore italiano

Pagine correlate 

Dalla Vecchia